

Леонідовка — село, Єсільський район, Північно-Казахстанська область
 Леонідовка — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область

Леонідовка — село, Туймазинський район, Башкортостан